Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1982 () — 6-ий офіційній чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 27 грудня 1981 року по 2 січня 1982 року.

Змінився формат турніру, відтепер звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця та результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Майк Моффат
Найкращий захисник:  Горд Клузак
Найкращий нападник:  Петрі Скріко
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Майк Моффат 
Захисники:  Горд Клузак —  Ілля Бякін
Нападники:  Петрі Скріко —  Владімір Ружичка —  Майк Моллер

Група В 
Матчі відбулись 16-20 березня у Геренвені (Нідерланди).

Попередній раунд

Плей-оф 
 7-е місце 
 —  6 – 3 (2:2, 2:0, 3:1)
 5-е місце 
 —  6 – 2 (3:0, 1:1, 2:1)
 3-є місце 
 —  6 – 4 (2:2, 2:2, 2:0)
 Фінал 
 —  3 – 2 (2:1, 1:1, 0:0)

Бомбардири

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1981 у хокеї з шайбою
1982 у хокеї з шайбою
Грудень 1981
Січень 1982
Спорт Міннеаполіса
1981 у Канаді
1982 у Канаді